І цілого світу замало ():

 І цілого світу замало (фільм) — 19-й фільм про англійського суперагента Джеймса Бонда.
 І цілого світу замало (роман) — новела Яна Флемінга.
 І цілого світу замало (пісня) — сингл до фільму «І цілого світу замало» гурту Garbage.
 І цілого світу замало (відеогра) — відеогра.